Lambertusplein (Blerick) - plein in Blerick, gemeente Venlo
 Place Saint-Lambert (Nederlands: Sint Lambertusplein) - plein in Luik